Börsenbrücke: 
 Die Börsenbrücke (Hamburg) überspannte das Reichenstraßenfleet, bevor dieses 1877 zugeschüttet wurde.
 Börsenbrücke in Bremen, eine umgangssprachliche Bezeichnung der Großen Weserbrücke.
 Die Börsenbrücke (Sankt Petersburg) überquert die Kleine Newa.